

Toponyme

Longnor, village du Shropshire
Longnor, village du Staffordshire

Homonymie de toponyme